Herca – miasto na  Ukrainie
 Herca – historyczny region  na Ukrainie

Zobacz też

 Herc – jednostka miary częstotliwości